Fotbal Club Saxan Ceadîr-Lunga () ist ein moldauischer Fußballverein aus Ceadîr-Lunga, im autonomen Gebiet Gagausien.

Geschichte 
Der Verein wurde 2010 gegründet und erreichte mit dem 1. Platz in der dritten Liga gleich den Aufstieg in die 2. Liga. Drei Jahre später stieg die Mannschaft durch die Zweitligameisterschaft in die Divizia Națională auf.

Nachdem der FC Tiraspol am Ende der Saison 2014/15 aufgelöst wurde, durfte das Team in der Tabelle nachrücken, und sich damit erstmals für die Europa League qualifizieren.

Nach der Saison 2018 wurde dem Verein die Zweitligalizenz entzogen und man musste in die drittklassige Divizia B absteigen.

Die drei Sterne über dem Logo symbolisieren die Autonomie von Gagausien.

Erfolge 
 Zweite Liga: Meister: 2013/14

Vergangene Spielzeiten

Kader 
Stand: 5. März 2016

Europapokalbilanz

Weblinks 
 Offizielle Homepage (russisch)
 Saxan Ceadîr-Lunga auf Soccerway.com

Einzelnachweise 

Moldauischer Fußballverein
Gegründet 2010
Sport (Ceadîr-Lunga)